Cristea se poate referi la:
 un nume de familie
 un prenume
 unul din Guvernele Cristea: 1, 2, 3

Vezi și 
 Cristian (dezambiguizare)